Алекса́ндр Пе́трик:
 Петрик, Александр Геннадьевич (род. 1963) — советский, украинский и российский футболист.
 Петрик, Александр Григорьевич (1941—1998) — депутат Государственной думы РФ второго созыва.
 Петрик, Александр Иванович (род. 1954) — советский и украинский экономист.